Jodl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jodl (1890–1946), deutscher Offizier und Kriegsverbrecher

 Friedrich Jodl (1849–1914), deutscher Philosoph und Psychologe

Siehe auch:
 Jodel